Николай Чуркин: Чуркин, Николай Николаевич (1869—1964) — советский композитор и фольклорист, музыкант.
 Чуркин, Николай Павлович (род. 1949) — советский и белорусский военачальник, генерал-лейтенант в отставке.